Чесно́чник:
  — род растений семейства Капустные (Brassicaceae);
 Название нескольких видов грибов рода :
 ;
 .